Гинц:
Георгий Евстафьевич Гинц (1879 — ?) — российский архитектор
Пётр Гинц (1928 — 1944) — чешский подросток, убитый в период Холокоста